Heavy Rotation – album Anastacii
 Heavy Rotation – album zespołu JKT48
 „Heavy Rotation” – singel zespołu AKB48